Az Eukleidész (görög betűkkel: Εὐκλείδης) híresebb viselői:

 Eukleidész (alexandriai), matematikus, a „geometria atyja”;
 Megarai Eukleidész, filozófus, a megarai iskola alapítója;
 Eukleidész, athéni arkhón (Kr. e. 403–402).

Az Eukleidész név régiesen előfordul a következő formákban is: Euklidesz, Euklidész, sőt az alexandriai matematikusról elkeresztelt fogalmak hagyományosan így jegyzik őt (euklideszi geometria stb.).

Az alexandriai matematikusról elkeresztelt dolgok

Matematikai fogalmak 
 euklideszi geometria
 euklideszi síkgeometria
 euklideszi tér
 euklideszi axiómák
 euklideszi reláció
 euklideszi szerkesztés
 euklideszi algoritmus

Intézmények 
 Eukleidész Egyetem (EUCLID), nemzetközi intézmény
 Euclid University Consortium, egyetemszövetség

Rendezvények 
 Eukleidész verseny (Euclid Contest), a Centre for Education in Mathematics and Computing által rendezett matematikaverseny

Számítástechnika 
 Eukleidész programnyelv (Euclid programming language)
 Euclid, számítógépprogram

Földrajzi helyek az USA-ban 
 Euclid (Ohio), Cleveland külvárosa
 South Euclid (Ohio), Cleveland külvárosa

Egyéb 
 Eukleidész, az ESA által épített űrteleszkóp, 2017-ben tervezik a beüzemelését